Airmyn ist ein britischer Name.

Namensträger:
 Richard Airmyn (ca. 1290–1340), englischer Kleriker
 William Airmyn († 1336), Bischof von Norwich

Orte:
 Airmyn (Großbritannien), Ort im Osten Englands